Jodhpur (Rajasthan); een stad in de Indiase deelstaat Rajasthan
Jodhpur; een prinsdom in Brits-Indië
Jodhpur (district); een district in de Indiase deelstaat Rajasthan
Jodhpur (Gujarat); een stad in de Indiase deelstaat Gujarat
Jodhpur (Jammu en Kasjmir); een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Jodhpur (broek); een type broek die gedragen wordt bij het paardrijden